Schoultz von Ascheraden steht für:

 Schoultz von Ascheraden (Adelsgeschlecht), schwedisch-baltisches Adelsgeschlecht

Familienmitglieder:
 August Ludwig Schoultz von Ascheraden (1793–1859), schwedisch-baltischer Freiherr und Diplomat

 Friedrich Reinhold Schoultz von Ascheraden (1766–1833), baltischer Landespolitiker und Aufklärer
 Fritz Schoultz von Ascheraden (1882–1960), deutscher Verwaltungsbeamter
 Martin Schoultz von Ascheraden (1617–1682), schwedischer General der Infanterie, Gouverneur von Nerwa
 Martin Simon Schoultz von Ascheraden (1660–1730), schwedischer Generalleutnant, Vizegouverneur von Wismar
 Sophie Charlotte Freifrau Schoultz von Ascheraden (geb. von Schoenaich; 1725–1807), deutsche Adlige